Михаи́л Гладко́в:
 
 Гладков, Михаил Николаевич (1903—1986) — советский театральный режиссёр.
 Гладков, Михаил Павлович (1897—1987) — инженер-контр-адмирал.